Сумская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Сумская волость (Ишимский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Сумская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии
 Сумская волость (Сумский уезд) — в составе Харьковской губернии